Municipio de Boonville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Boonville (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Yadkin.
 Municipio de Boonville (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cooper.